Cartouche může být:

 Kartuš – architektonický prvek

Lidé
 Louis Dominique Cartouche – francouzský vůdce banditů z 18. století

Film
 Cartouche (film, 1934) – francouzský film z roku 1934
 Cartouche (film, 1962) – francouzský film z roku 1962
 Cartouche (film, 2009) – francouzský televizní film z roku 2009